Kap Wilson steht für:

 Kap Wilson (Antarktika)
 Kap Wilson (Südgeorgien)